Koundé, avec sa variante Kundé est un nom propre qui peut désigner de nombreux lieux, cours d'eau et des personnes.

Toponyme 
Koundé, est un toponyme qui peut désigner de nombreux lieux et cours d'eau notamment en République centrafricaine, au Cameroun et au Bénin.

 Koundé, localité et commune de République centrafricaine.
 Koundé (Dir) est un village de la commune de Dir au Cameroun. 
 Koundé, localité du Bénin
 Koundé, cours d'eau intermittent du Bénin
 Koundé, cours d'eau de République centrafricaine

Patronyme 
 Hubert Koundé, acteur et réalisateur franco-béninois.
 Jules Koundé, footballeur français.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme